Le British Grand Prix 2012 est l'édition 2012 du British Grand Prix, qui est un tournoi PSA International 70 avec une dotation de . Le tournoi se déroule au National Squash Centre à Manchester du 21 au 24 septembre 2012.

Dans une finale intégralement britannique, Nick Matthew l'emporte sur le  mondial James Willstrop.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Grand Prix
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

British Grand Prix (squash)
Squash en 2012
Sport en Angleterre en 2012
Sport en septembre 2012